La ville de Guangfu une ville du Xinjiang en République populaire de Chine ;
 La ville de Guangfu est une ville de la province de Taïwan en République de Chine.